Überlagerungssatz steht für:

 Überlagerungssatz (Elektrotechnik)
 Überlagerungssatz (Statik), zum Hinzufügen einer Gleichgewichtsgruppe zu einer Kräftegruppe

Siehe auch
Überlagerung